Velika nagrada Ria de Janeira 1934 je bila neprvenstvena dirka za Veliko nagrado v . Odvijala se je 3. oktobra 1934 na dirkališču Gávea.

Rezultati

Dirka 

|-
! 1
| 90
|  Irineu Corrêa
| Privatnik
| Ford V-8 spec.
| 25
| 3:56:22,9
| 44
|-
! 2
| 52
|  Domingos Lopes
| Privatnik
| Hudson spec.
| 25
| +5:20,3
| 25
|-
! 3
| 2
|  Vittorio Rosa
| Privatnik
| Fiat spec.
| 25
| +7:45,5
| 1
|-
! 4
| 56
|  Ricardo Carú
| Privatnik
| Fiat spec.
| 25
| +8:19,7
| 27
|-
! 5
| 42
|  Virgílio Castilho
| Privatnik
| Ford V-8 spec.
| 25
| +10:20,2
| 20
|-
! 6
| 60
|  Roberto Lozzano
| Privatnik
| Ford V-8 spec.
| 25
| +10:41,1
| 29
|-
! 7
| 20
|  Adolfo Lo Turco
| Privatnik
| Ford V-8 spec.
| 25
| +12:20,0
| 9
|-
! 8
| 64
|  Adalberto Antici
| Privatnik
| Ford V-8 spec.
| 25
| +16:03,9
| 31
|-
! 9
| 14
|  Carlos Zatuszek
| Privatnik
| Mercedes-Benz SSKL
| 25
| +16:20,4
| 6
|-
! 10
| 62
|  Júlio de Santis
| Privatnik
| Ford V-8 spec.
| 25
| +17:32,1
| 30
|-
! 11
| 70
|  Ernesto Blanco
| Privatnik
| Reo Winfield
| 25
| 
| 34
|-
! 12
| 72
|  Juan Malcom
| Privatnik
| Austro-Daimler
| 25
| 
| 35
|-
! 13
| 50
|  Henrique Casini
| Privatnik
| '''Hudson spec.
| 25
| 
| 24
|-
! Ods
| 48
|  Gino Bianco
| Privatnik
| Bugatti Willys
| 24
| Trčenje
| 23
|-
! Ods
| 24
|  Armando Sartorelli
| Privatnik
| Ford V-8 spec.
| 23
| 
| 11
|-
! Ods
| 46
|  Nino Crespi
| Privatnik
| Bugatti T37A
| 16
| Smrtna nesreča
| 22
|-
! Ods
| 54
|  Moraes Sarmento
| Privatnik
| Bugatti Studebaker
| 12
| 
| 26
|-
! Ods
| 76
|  Manuel de Teffé
| Privatnik
| Alfa Romeo 6C-1750
| 12
| 
| 37
|-
! Ods
| 12
|  Chico Landi
| Privatnik
| Bugatti T37A
| 12
| 
| 5
|-
! Ods
| 78
|  César Milone
| Privatnik
| Bugatti T37A
| 8
| Trčenje
| 38
|-
! Ods
| 58
|  Vittorio Coppoli
| Privatnik
| Bugatti T37A
| 6
| Diferencial
| 28
|-
! Ods
| 28
|  Júlio de Moraes
| Privatnik
| Chrysler spec.
| 6
| 
| 13
|-
! Ods
| 22
|  Alete Marconcini
| Privatnik
| Sacre
| 5
| 
| 10
|-
! Ods
| 86
|  Antônio Saluzzo
| Privatnik
| Bugatti T37A
| 4
| 
| 42
|-
! Ods
| 84
|  Adriano Malusardi
| Privatnik
| Ford V-8 spec.
| 4
| 
| 41
|-
! Ods
| 30
|  Souza & Tutuca
| Privatnik
| Bugatti T37A
| 1
| 
| 14
|-
! Ods
| 16
|  Manoel Cruz
| Privatnik
| Bugatti T37A
| 0
| 
| 7
|-
! Ods
| 6
|  Antônio de Carvalho
| Privatnik
| Hispano-Suiza
| ?
| 
| 2
|-
! Ods
| 8
|  Angelo Gonçalves
| Privatnik
| Bugatti T37A
| ?
| 
| 3
|-
! Ods
| 10
|  Marques Porto
| Privatnik
| DeSoto spec.
| ?
| 
| 4
|-
! Ods
| 18
|  Armando Rocha
| Privatnik
| Isotta Fraschini
| ?
| 
| 8
|-
! Ods
| 26
|  Augusto McCarthy
| Privatnik
| Chrysler spec.
| ?
| Vzmetenje
| 12
|-
! Ods
| 32
|  Joaquim Sant'anna
| Privatnik
| Fiat Balila 
| ?
| 
| 15
|-
! Ods
| 34
|  José Santiago
| Privatnik
| Chrysler spec.
| ?
| 
| 16
|-
! Ods
| 36
|  Wilbert Potter
| Privatnik
| Steyr
| ?
| 
| 17
|-
! Ods
| 38
|  Raul Riganti
| Privatnik
| Bugatti Hudson
| ?
| Diferencial
| 18
|-
! Ods
| 40
|  Andres Fernandez
| Privatnik
| Amilcar-Ford
| ?
| 
| 19
|-
! Ods
| 44
|  Adolfo Dall'Ochio
| Privatnik
| Graham-Paige
| ?
| Trčenje
| 21
|-
! Ods
| 66
|  Nicolino Guerrera
| Privatnik
| Hudson spec.
| ?
| 
| 32
|-
! Ods
| 68
|  Santos Soeiro
| Privatnik
| Farmann
| ?
| 
| 33
|-
! Ods
| 74
|  Luciano Murro
| Privatnik
| Austro-Daimler
| ?
| Trčenje
| 36
|-
! Ods
| 80
|  Benedicto Lopes
| Privatnik
| Bugatti T37A
| ?
| 
| 39
|-
! Ods
| 82
|  Álvaro Martins
| Privatnik
| Alfa Romeo RL6 Sport
| ?
| 
| 40
|-
! Ods
| 88
|  Dante di Bartolomeo
| Privatnik
| Alfa Romeo 6C-1500
| ?
| 
| 43
|-
! DNS
| 4
|  Irahy Correa
| Privatnik
| Bugatti T37A
| 
| 
| 
|}

Viri
 
 

1934
Sezona Velikih nagrad 1934